Mondiali 1900 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1900:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1900 – 8ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1900 – 5ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1900 – 8ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1900 – 4ª edizione